Чарльз Демут (; 1883, Ланкастер — 1935, Ланкастер) — американский художник, представитель прецизионистского направления в живописи США.

Жизнь и творчество 
Чарльз Демут родился в семье, державшей табачную торговлю. Изучал живопись и рисунок в пенсильванской Академии изящных искусств в Филадельфии, где его учителем был Томас Аншутц. Во время учёбы там познакомился с будущим поэтом Уильямом Карлосом Уильямсом, с которым находился в близких отношениях до самой своей смерти. Позднее Ч.Демут продолжает своё обучение в Париже, в академии Коларосси и в академии Жюлиана. В Париже он дружит с художником Марсденом Хартли, сумевшим свести Ч.Демута с известным американским галеристом Альфредом Стиглицем. Художник также входит в круг постоянных гостей салона меценатки Гертруды Стайн. После возвращения в США, в 1926 году именно в нью-йоркской галерее А.Стиглица Intimate Gallery прошла первая персональная выставка художника. Ч.Демут часто посещает Нью-Йорк, где проводит время на встречах гомосексуалистов (в частности, в Лафайетских банях), однако живёт в доме своих родителей в Ланкастере. Был в течение длительного времени тяжело болен; художник страдал от повреждения бедра и тяжёлой формы диабета, вследствие которой и скончался.

Ч.Демут был создателем ряда выдающихся полотен американской живописи XX столетия. Его наиболее известное произведение — Фигура № 5 в золоте, написанное в 1928 году, было инспирировано стихотворением У. К. Уильямса Большая фигура (The Great Figure). Это один из 9 постеров-портретов, которые Ч.Демут нарисовал в честь своих коллег по творчеству: Джорджии О’Киф, Артура Доува, Чарльза Стаффорда Дункана, Мардсена Хартли, Джона Марина, а также Гертруды Стайн, Юджина О’Нила, Уоллеса Стивенса и У. К. Уильямса. В других своих картинах (Мой Египет (My Egypt)) художник прославляет индустриализацию своей малой родины, Пенсильвании. Эти работы стали одним из ярчайших проявлений американского модернизма в живописи XX века. Ч.Демут был также автором многих эротических (на грани порнографии) акварелей, о существовании которых знал лишь узкий круг его знакомых.

Примечания

Литература 
 Jonathan Weinberg: Speaking for Vice. Homosexuality in the Art of Charles Demuth, Marsden Hartley, and the First American Avant-Garde. New Haven and London: Yale University Press 1993 (Yale publications in the history of art) ISBN 0-300-05361-4
 Stephan Lidl: Art Companies: Bild und Text in William Carlos Williams' Lyrik der 20er Jahre.

Дополнения 
 Фонд Ч.Демута (Demuth Foundation)

Галерея

Ссылки 

Умершие от сахарного диабета
Художники США
Художники-реалисты
Художники-экспрессионисты США
Прецизионизм